Signs of a Struggle — дебютный студийный альбом группы Mattafix, релиз которого в Европе состоялся 31 октября 2005 года. По заявлению участников группы этот диск является отражением тех событий и трудностей, которые они прошли.

Рецензент Allmusic Алексей Ерёменко оценил альбом в 4.5 из 5, отметив, что в плане музыки Mattafix звучат интригующе непредсказуемо, «используя знакомые элементы и превращая их нечто новое или неопробованное ранее».

«Cool Down the Pace» — версия оригинальной песни ямайского регги-музыканта Грегори Айзекса с альбома Night Nurse 1982 года. На альбоме представлен «Sly & Robbie Mix».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Mattafix
Альбомы на английском языке